Кучмин яр
 Вулиця Кучмин Яр
 Провулок Кучмин Яр